Gorgona, anticamente chiamata Marmorica – isola dell'Arcipelago Toscano
Marmorica – traghetto